Александр Олейников:
 Олейников, Александр Анатольевич (род. 1965) — российский режиссёр, сценарист и продюсер, телеведущий.
 Олейников, Александр Николаевич  (1936—2013) — геолог.